Jerzy Strzałkowski (dziennikarz)
 Jerzy Strzałkowski (porucznik)